Abd je lahko:
 arabski naziv za sužnja
 pogosta predpona arabskih imen 
 ime več oseb:
 Abd Al Rahman I., vladar dinastije Omajadov (731-[788]])
 Abd Al Rahman II., vladar dinastije Omajadov (792-852)
 Abd Al Rahman III., vladar dinastije Omajadov (889-961)
 Abd El Kader, alžirski narodni junak (1808-1883)
 Abd El Krim, maroški narodni junak (1882-1963)